Eurovision Song Contest 1990 sändes den 5 maj 1990 från JRT/RTZ Lisinskihallen i Zagreb, Jugoslavien, i och med att Riva året innan hade vunnit för Jugoslavien med låten "Rock Me". Programledare var Helga Vlahović och Oliver Mlakar. Mellan varje bidrag visades videovykort med bilder från varje deltagande land, i Sveriges fall bland annat ett smörgåsbord, glasbruk och Vasaloppet. Till detta visades även den jugoslaviska seriefiguren Eurocat mellan varje bidrag. 

Festivalen fick utstå en del kritik. Dels sades det att produktionen och biljetterna till festivalen hade blivit alltför dyra, dels på grund av det tekniska missöde som inträffade när första bidraget, Spanien, skulle spelas. Efter en lång stunds väntan dirigerade Eduardo Leyva igång orkestern men han kunde inte synkronisera det förinspelade ljudet med orkestern på grund av ett misstag från en ljudtekniker. Därför hamnade orkesterns musik i otakt med den inspelade och strax efter att artisterna kom in på scenen insåg de att det hela inte skulle hålla och gick då av scenen. Först en halvminut senare fick man stopp på ljudet och hela bidraget fick tas om. Att ett bidrag har fått avbrytas på detta sätt har aldrig hänt tidigare, men gruppen Jemini från Storbritannien fick liknande problem i Eurovision Song Contest 2003. Trots detta missöde hamnade Spanien på en femte plats.

Kritiken blev inte mindre av att vinnaren Toto Cutugno som representerade Italien med "Insieme:1992" ("Tillsammans:1992") valde att ta emot publikens hyllningar genom att gå ut i bänkraderna under tiden som han sjöng sin sång på nytt. Kaos utbröt då publiken klev på varandra.

Sist i tävlingen hamnade Finland som representerades av Beat med låten "Fri?" framförd på svenska och Norge, som representerades av Ketil Stokkan (som för övrigt även deltog i tävlingen 1986, då med en tolfte plats) med låten "Brandenburger Tor". Båda länderna fick åtta poäng och en delad sistaplats.

Detta är för övrigt det enda år som två bidrag i en final framförts på svenska: förutom Sveriges egna bidrag "Som en vind" även det nyss nämnda finska bidraget "Fri?".

Maskot 
Eurocat kallades en animerad rosa katt som förekom mellan bidragen i tävlingen i de så kallade "vykorten". Eurocat var den första maskoten för Eurovision Song Contest.

Bidragen

Omröstningen 
Omröstningen genomfördes med vissa problem. Man fick problem när Jugoslavien själva skulle avlägga sina röster vilket gjorde situationen något obekväm eftersom detta också var värdlandet. Sedan presenterade sig den italienska juryn av någon anledning som den spanska och gav inga poäng till Irland eller Frankrike som lågt närmast efter. Det uppstod konspirationsteorier om detta och en formell protest lämnades in till EBU. Även om det var fråga om en konspiration kan inte denna ha spelat någon större roll för resultatet då Italien vann över både Frankrike och Irland som båda slutade sjutton poäng efter.

Italien tog ledningen efter första röstomgången och höll denna fram till åttonde omröstningen då Irland gick om. Italien återtog dock ledningen efter sjuttonde omgången och kunde därifrån hålla ledningen till tävlingens slut.

12-poängare

Återkommande artister

Karta

Källor

Se även 
 Eurovision Song Contest 1989
 Eurovision Song Contest 1991

Externa länkar 

 Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
1990 i Jugoslavien